USS Kentucky — кораблі ВМС США, названі на честь штату Кентуккі.

 USS Kentucky (BB-6) — броненосець типу «Кірсардж». На службі протягом 1900-1920 років. Зданий на злам у 1923 році.
 USS Kentucky (BB-66) — лінійний корабель типу «Монтана». Закладений у 1942 році, спущений на воду у 1950 році. Будівництво скасоване у 1958 році.
 USS Kentucky (SSBN-737) — підводний човен типу «Огайо». Збудований у 1991 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни